Cercle d'Estudis Estratègics de Catalunya: organització no governamental catalana dedicada a l'anàlisi de la seguretat i la defensa de Catalunya.
 China Energy Engineering Corporation: empresa estatal xinesa dedicada a la producció energètica.
 Club d'Equitació Esportiva Cardedeu: entitat esportiva vallesana dedicada a la doma clàssica, el salt d'obstacles i el bàsquet a cavall.